Pulham bezeichnet
 eine Ortschaft in Dorset, England,
 James Pulham I, 1793–1838, englischer Kunsthandwerker
 James Pulham II, 1820–1898, englischer Fabrikant, Erfinder und Gartengestalter
 James Pulham III, 1845–1909, englischer Unternehmer
 James Robert Pulham IV, 1873–1953, englischer Unternehmer
 H.M. Pulham Esq., ein US-amerikanischer Film von 1941, Regie King Vidor